Лос Апурос има више значења:

 Лос Апурос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Апурос, Сан Рафаел (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику